Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2007 () — 15-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 13 по 21 января 2007 года на стадионе «Estadio Nacional de Hockey» в городе Кильмес, Аргентина.

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Аргентины со счётом 1:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Австралии со счётом 2:0.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2006 и чемпионы Олимпийских игр 2004
  — 1-е место на чемпионате мира 2006
  — 2-е место на чемпионате мира 2006
  — 4-е место на чемпионате мира 2006
  — 5-е место на чемпионате мира 2006

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC−03:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2007 на официальном сайте FIH
Официальный сайт турнира
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2007 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2007

2007
Январь 2007 года
Спорт в Аргентине в 2007 году
2007 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Спорт в Кильмесе